Millay steht für:

 Millay, französische Gemeinde im Département Nièvre
 früherer deutscher Name für Milý in Tschechien
 deutscher Name für Milá (Bečov) in Tschechien

Millay ist der Name folgender Personen:

 Diana Millay (1935–2021), US-amerikanische Schauspielerin
 Edna St. Vincent Millay (1892–1950), US-amerikanische Lyrikerin und Dramatikerin
 George Millay (1929–2006), US-amerikanischer Unternehmer